Cajetanus van Thiene, heilige
 Thomas Cajetanus, kardinaal